Der Venucia T90 ist ein Crossover aus Sport Utility Vehicle und Coupé der zur Dongfeng Motor Company gehörenden Marke Venucia.

Geschichte 
Das Fahrzeug basiert auf der dritten Generation des Nissan Murano und wurde erstmals als Konzeptfahrzeug Venucia VOW concept auf der Shanghai Motor Show im April 2015 vorgestellt. Ein Jahr später, auf der Beijing Motor Show 2016, stellte Venucia die Serienversion des T90 vor. Sie kam in China am 26. Dezember 2016 in den Handel. Im Herbst 2019 wurde der T90 überarbeitet. Außerhalb Chinas war das Fahrzeug nicht erhältlich.

Technische Daten 
Antriebsseitig kam zum Marktstart der aus dem Venucia T70 bekannte,  starke Zweiliter-Ottomotor zum Einsatz. 2018 folgte ein aufgeladener 1,4-Liter-Ottomotor mit . Ab 2020 war nur noch ein aufgeladener 1,5-Liter-Ottomotor mit  verfügbar.

Weblinks

Einzelnachweise 

Sport Utility Vehicle
Kombilimousine